Rapti peut désigner :

deux rivières :
 la Rapti, rivière de l'Est du Népal, affluent de la Gandaki (appelée Narayani au Népal), dans laquelle elle se jette à proximité de la frontière 
 la Rapti, rivière de l'Ouest du Népal, qui a donné son nom à la zone ci-dessous, affluent de la Karnali (appelée Ghaghara en Inde), dans laquelle elle se jette près de Gorakhpur, dans l'État indien de l'Uttar Pradesh ;
 la zone de la Rapti, une des 14 zones administratives du pays, située dans l'Ouest et intégrée à la région de développement économique Moyen-Ouest.